Ел Сензонтле има више значења:

 Ел Сензонтле, Ел Чонте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сензонтле, Лос Ногалес II (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сензонтле (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику